Émir Shiro (né Rémi Pisicchio en 1991 à Grenoble) est un artiste contemporain collagiste français.

Issu de la scène artistique du collage, il commence l'expérimentation de la technique en 2014, à la fin de ses études à l'École supérieure d'art de Grenoble.

Emir Shiro déménage à Paris pour développer ses ambitions professionnelles et réalisent ainsi des collaborations avec des marques comme Jacquemus par exemple. Ce jeune artiste se fait majoritairement connaître au travers des réseaux sociaux notamment grâce à Instagram. Il y publie, sous son nom d'artiste, de nombreux collages généralement érotiques et essayent de contourner la censure cependant, certaines œuvres ne sont pas acceptées par les algorithmes du réseau social largement inspiré de Giulia Marsico qui outre atlantique à aussi développé les mêmes types de collages digitaux.

Notes et références

Liens externes 

 « French Artist Emir Shiro Talks About His Digital Erotic Collages »
 Émir Shiro Uncensored
 Evocative And Playful Collages by Émir Shiro
 To Provocation to Ingenuity

Artiste contemporain français
Collagiste
Naissance en 1991
Naissance à Grenoble